136-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 136-й меридиан восточной долготы
 136-й меридиан западной долготы

См. также 
 Меридиан
 Параллель